Arongan (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Arongan (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Arongan (Kuala Pesisir), een plaats in Indonesië
Arongan (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië